Gilbert Kennedy henviser til:

 Gilbert Kennedy, 1. lord Kennedy (1405-1489) – skotsk lord
 Gilbert Kennedy, 2. jarl af Cassilis (død 1527) – skotsk peer
 Gilbert Kennedy, 3. jarl af Cassilis (1515-1558) – skotsk peer
 Gilbert Kennedy, 4. jarl af Cassilis (omkring 1541-1576) – skotsk peer